En histoire, l'expression Troisième Rome, en référence à la « Première Rome » et à la « Deuxième Rome », peut désigner :

 Dans l'histoire russe : Moscou, ses Tsars (« Césars ») et ses Patriarches orthodoxes russes (en ) en tant que successeurs de la « Deuxième Rome » (Constantinople, ses Empereurs Romains d'Orient et ses Patriarches orthodoxes grecs et autres). 

 Dans l'histoire italienne : le royaume d'Italie unifié tel que défini par Giuseppe Mazzini (en  : dans ce sens, la « Deuxième Rome » n'est pas Constantinople mais Ravenne de 402 à 476 et de 585 à 751). Benito Mussolini employa aussi l'expression Terza Roma pour désigner l'Italie fasciste.

Dans le domaine des idéologies, on trouve le terme apparenté de « Nouvelle Rome » qui sert à désigner une religion ou le pan-latinisme.

Références 

Homonymie